La Nationalliga A 1944/45 fue la 48.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1945
Fútbol en 1944
Fútbol en 1945
Suiza en 1944
Suiza en 1945